Miejscowości w Polsce
 Łuszczów-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Łuszczów-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. łęczyńskim, w gminie Łęczna